Стридсвагн м/31 (,  — танк), сокращённо — Стрв м/31 (), заводское обозначение — Ландсверк Л-10 () — шведский лёгкий танк. Разработан компанией «Ландсверк» () в 1930 году на основе лёгкого танка L-5 и в 1935 году принят на вооружение шведской армии. Всего было произведено 3 машины.

История создания 
В 1930 году на основе танка Landsverk L-5 конструкторским отделом компании «Ландсверк» было спроектировано два танка — Landsverk L-10 и L-30. Вооружение у танков было одинаковое. Основное различие было в наличии у L-30 колёсно-гусеничного хода.

Landsverk L-30 казался более перспективным из-за достаточно хороших скоростных характеристик (на гусеницах — 35 км/ч, на колёсах — 75 км/ч), но, как показали испытания, L-30 не обладал какими-либо существенными преимуществами перед L-10: колёсно-гусеничный ход был достаточно сложен, а проходимость у L-30 была хуже, чем у L-10. Кроме того, L-10 превосходил L-30 по бронированию (от 8 до 24 мм у L-10 и от 6 до 14 мм у L-30).

В результате шведская армия приняла на вооружение танки Landsverk L-10 под обозначением Strv m/31. Был сделан заказ на 3 машины. Изготовление и испытания этих танков затянулись, и в результате танки прибыли в части лишь в 1935 году.

Описание конструкции 
Strv m/31 имел отделение управления в лобовой, боевое отделение — в средней и моторно-трансмиссионное отделение — в кормовой части машины. Штатный экипаж машины состоял из четырёх человек.

Броневой корпус и башня 
Корпус и башня Strv m/31 собирались из листов катаной брони при помощи сварки и имели толщину от 8 до 24 мм.

Вооружение 
Вооружение Strv m/31 состояло из одной 37-мм пушки «Бофорс» () и двух 6,5-мм пулемётов.

Двигатели и трансмиссия 
На Strv m/31 устанавливался V-образный 12-цилиндровый бензиновый двигатель «Майбах» ДСО 8 () мощностью 150 л. с.

Ходовая часть

Оценка машины 
Для своего времени Strv m/31 был вполне современным танком. Он имел сварной корпус и башню, смотровой перископ, радиостанцию и хорошее вооружение.

Большинство танков того времени были вооружены только пулемётами, и калибр пушки, если она была, обычно не превышал 37 мм.

Сварная броня имела ряд преимуществ перед клёпаной. При попадании снаряда в танк, даже если снаряд и не пробивал броню, заклёпки отлетали и ранили членов экипажа. Кроме того, сварная броня была легче.

Смотровой перископ позволял членам экипажа вести наблюдение за полем боя или за дорогой, не высовывая головы из танка и не подвергая свою жизнь опасности.

До появления радиостанций танкистам приходилась по пояс вылезать из башни и передавать сообщения сигнальными флагами.

Где можно увидеть 
  — : единственный в мире сохранившийся танк Strv m/31.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Stridsvagn L-10 
 Swedish Armor  
 Stridsvagn m/31 
 Landsverk L-10. Легкий танк. Aviarmor.net.

Танки по алфавиту
Лёгкие танки
Танки Швеции